1342 км, 1342-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1342 км — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги в Оренбургской области. Код 811144.
 1342 км (Зерикла) — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги в Оренбургской области. Код 659739.